Die German Open 2018 im Badminton fanden in Mülheim an der Ruhr vom 6. bis zum 11. März 2018 statt.

Austragungsort 
 innogy Sporthalle

Sieger und Platzierte

Qualifikation

Herreneinzel 
  Zhao Junpeng –  Alexander Roovers: 18-21 / 21-15 / 21-15
  Dmytro Zavadsky –  Thomas Rouxel: 20-22 / 21-16 / 21-19
  Kalle Koljonen –  Rüdiger Gnedt: 21-8 / 21-5
  Alex Vlaar –  Birger Abts: 21-19 / 21-18
  Kim Bruun –  Søren Toft: 21-14 / 21-18
  Wolfgang Gnedt –  David Peng: 18-21 / 25-23 / 21-17
  Kan Chao-yu –  Lucas Claerbout: 21-17 / 11-21 / 21-18
  Zvonimir Đurkinjak –  Valeriy Atrashchenkov: 21-16 / 17-21 / 21-18
  Zhao Junpeng –  Dmytro Zavadsky: 21-16 / 22-24 / 21-17
  Kalle Koljonen –  Alex Vlaar: 21-9 / 21-15
  Kim Bruun –  Wolfgang Gnedt: 23-21 / 21-12
  Kan Chao-yu –  Zvonimir Đurkinjak: 21-15 / 21-16

Dameneinzel 
  Lyanny Alessandra Mainaky –  Gayle Mahulette: 21-11 / 21-18
  Neslihan Yiğit –  Fabienne Deprez: 21-13 / 21-18
  Luise Heim –  Chloe Birch: 21-17 / 23-21
  Gao Fangjie –  Sung Shuo Yun: 19-21 / 21-6 / 21-11

Herrendoppel 
  Pakin Kuna-Anuvit /  Natthapat Trinkajee –  Konstantin Abramov /  Alexandr Zinchenko: 23-21 / 21-15
  Kasper Antonsen /  Niclas Nøhr –  Po Li-wei /  Yang Ming-tse: 11-21 / 22-20 / 21-18
  M. R. Arjun /  Shlok Ramchandran –  Inkarat Apisuk /  Tanupat Viriyangkura: 21-15 / 21-16
  Raphael Beck /  Sam Magee –  Bastian Kersaudy /  Julien Maio: w.o.

Damendoppel 
  Huang Dongping /  Zheng Yu –  Cheng Chi-ya /  Sung Shuo Yun: 21-13 / 21-6
  Tang Jinhua /  Yu Xiaohan –  Jenny Nyström /  Sonja Pekkola: 21-7 / 21-10
  Alexandra Bøje /  Sara Lundgaard –  Debora Jille /  Imke van der Aar: w.o.
  Lisa Kaminski /  Hannah Pohl –  Delphine Delrue /  Léa Palermo: w.o.

Mixed 
  Yuki Kaneko /  Koharu Yonemoto –  Yang Ming-tse /  Sung Shuo Yun: 21-12 / 16-21 / 21-16
  Praveen Jordan /  Melati Daeva Oktavianti –  Kristoffer Knudsen /  Isabella Nielsen: 21-14 / 21-11
  Thom Gicquel /  Delphine Delrue –  Jones Ralfy Jansen /  Carla Nelte: 21-19 / 16-21 / 21-15
  Chang Ko-chi /  Cheng Chi-ya –  Alex Vlaar /  Iris Tabeling: 21-19 / 21-17

Herreneinzel

Setzliste 
 Son Wan-ho (1. Runde)
 Lin Dan (Viertelfinale)
 Shi Yuqi (Halbfinale)
 Chou Tien-chen (Champion)
 Anthony Ginting (Viertelfinale)
 Ng Ka Long (Finale)
 Wang Tzu-wei (1. Runde)
 Jonatan Christie (Viertelfinale)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Dameneinzel

Setzliste 
 Akane Yamaguchi (Champion)
 Sung Ji-hyun (Viertelfinale)
 Nozomi Okuhara (Halbfinale)
 Chen Yufei (Finale)
 Zhang Beiwen (Viertelfinale)
 Nitchaon Jindapol (Halbfinale)
 Sayaka Sato (2. Runde)
 Kirsty Gilmour (1. Runde)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Herrendoppel

Setzliste 
 Takeshi Kamura / Keigo Sonoda (2. Runde)
 Mads Conrad-Petersen / Mads Pieler Kolding (Viertelfinale)
 Chen Hung-ling / Wang Chi-lin (1. Runde)
 Lee Jhe-huei / Lee Yang (Viertelfinale)
 Kim Astrup / Anders Skaarup Rasmussen (2. Runde)
 Takuto Inoue / Yuki Kaneko (Champions)
 Fajar Alfian / Muhammad Rian Ardianto (Finale)
 Lu Ching-yao / Yang Po-han (1. Runde)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Damendoppel

Setzliste 
 Chen Qingchen / Jia Yifan (Viertelfinale)
 Misaki Matsutomo / Ayaka Takahashi (zurückgezogen)
 Yuki Fukushima / Sayaka Hirota (Champions)
 Shiho Tanaka / Koharu Yonemoto (2. Runde)
 Lee So-hee / Shin Seung-chan (1. Runde)
 Jongkolphan Kititharakul / Rawinda Prajongjai (Viertelfinale)
 Chang Ye-na / Kim Hye-rin (Halbfinale)
 Della Destiara Haris / Rizki Amelia Pradipta (2. Runde)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Mixed

Setzliste 
 Tang Chun Man / Tse Ying Suet (2. Runde)
 Seo Seung-jae / Kim Ha-na (2. Runde)
 Goh Soon Huat / Shevon Jemie Lai (Champions)
 Tan Kian Meng / Lai Pei Jing (1. Runde)
 Dechapol Puavaranukroh / Sapsiree Taerattanachai (Viertelfinale)
 Chan Peng Soon / Goh Liu Ying (1. Runde)
 Lee Chun Hei / Chau Hoi Wah (1. Runde)
 Choi Sol-gyu / Chae Yoo-jung (Halbfinale)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Weblinks 
 Ergebnisse auf bwf.tournamentsoftware.com

2018
Badmintonwettbewerb in Mülheim an der Ruhr
Badminton 2018